

Населені пункти та їхні частини
 Ломи — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Ломи — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ломи — село в гміні Йонково Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ломи — частина села Суха-Струґа в гміні Ритро Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ломи — частина села Уйни в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Ломи — село, Стрітенський район, Забайкальський край

Примітки